Le lycée Jean-de-La-Fontaine peut désigner plusieurs établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, portant le nom du poète Jean de La Fontaine (1621-1695) :
 le lycée Jean-de-La-Fontaine, à Paris,
 le lycée Jean-de-La-Fontaine, à Château-Thierry, dans l'Aisne,
 le lycée Jean-de-La-Fontaine, à Blida, en Algérie.
 le lycée Jean-de-La-Fontaine, à Niamey, au Niger.